Свипер:

 Свипер — амплуа в футболе
 Свипер — амплуа в кёрлинге
 Свипер — элемент оформления эфира радиостанции